Закон инерции в физике — первый закон Ньютона. см. статью Инерция
 Закон инерции в математике — свойство квадратичных форм.